Gornja Bela Reka (Nova Varoš), een plaats in de Servische gemeente Nova Varoš
 Gornja Bela Reka (Zaječar), een plaats in de Servische gemeente Zaječar